Села:
 Маркове — Автономна Республіка Крим, Совєтський район
 Маркове — Донецька область, Костянтинівський район
 Маркове — Кіровоградська область, Добровеличківський район
Селище:
 Маркове — Вінницька область, Тульчинський район